John Keeble – musicista britannico
 John F. Keeble – compositore di scacchi inglese
 Ronald Keeble – ex pistard britannico
 Vic Keeble – calciatore inglese